Ре́йчел — женское имя.

Носители 
 Биссекс, Рейчел (1956—2005) — американская фолк-певица, автор песен, гитаристка и актриса.
 Бланчард, Рейчел (род. 1976) — канадская актриса.
 Блум, Рейчел (род. 1987) — американская актриса, певица, сценаристка, композитор, продюсер и комедиантка.
 Вайс, Рейчел (род. 1970) — британско-американская актриса.
 Госвелл, Рейчел (род. 1971) — британская певица, музыкант и автор песен; участница группы Slowdive.
 Дрэтч, Рейчел (род. 1966) — американская актриса, комедиантка, сценаристка и продюсер.
 Коллиер, Рейчел Ки (род. 1989/1990) — британская певица.
 Кроу, Рейчел (род. 1998) — американская певица, актриса и комик.
 Макадамс, Рейчел (род. 1978) — канадская киноактриса.
 Поллак, Рейчел (род. 1945) — американская поэтесса, писательница, художница, таролог.
 Стивенс, Рейчел (род. 1978) — английская поп-певица.
 Тратс, Рейчел (род. 1998) — нидерландская певица, участница детского конкурса песни «Евровидение — 2011».
 Трахтенберг, Рейчел (род. 1993) — американская певица и актриса, модель, диск-жокей, телерадиоведущая.
 Фокс, Рейчел Джей (род. 1996) — американская актриса и певица.
 Ховард, Рейчел (род. 1969) — современный британский художник.
 Хоман, Рейчел (род. 1989) — канадская кёрлингистка.
 Ямагата, Рейчел (род. 1977) — американская певица и пианистка.

Составное имя 
 Вуд, Эван Рейчел (род. 1987) — американская актриса и певица.

Вымышленные персонажи 
 Рейчел Берри — персонаж американского музыкального телесериала «Хор».
 Рейчел Гарретт — персонаж научно-фантастической вселенной «Звёздный путь».
 Рейчел Грин — персонаж популярного американского телевизионного сериала «Друзья».
 Рейчел Саммерс — вымышленный персонаж, супергероиня и мутант во вселенной Marvel Comics.
 Рейчел Морган – персонаж одноименной серии книг, написанной Ким Харрисон
 Рейчел Гарднер -  (яп. レイチェル・ガードナー) — главная героиня игры, манги и аниме Satsuriku no Tenshi.

См. также 
 «Рейчел выходит замуж» — американская мелодрама 2008 года
 «Рейчел, Джек и Эшли Два» — третий эпизод пятого сезона сериала «Чёрное зеркало» (2019)

Примечания